Hempfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hempfield Township (Mercer County, Pennsylvania)
 Hempfield Township (Westmoreland County, Pennsylvania)